Austrophasma är ett släkte av insekter. Austrophasma ingår i familjen Austrophasmatidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Syrsborstsvansar
Austrophasma